Nižegorodskaja –  stazione della linea 14 della metropolitana di Mosca
 Nižegorodskaja – stazione della linea 15 della metropolitana di Mosca